Sando ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Sando († 2012), australischer Sportmediziner
 Emily Stang Sando (* 1989), norwegische Handballspielerin
 Frank Sando (1931–2012), britischer Cross- und Langstreckenläufer
 John Petter Sando (* 1961), norwegischer Handballspieler
 Mie Sando (* 1993), norwegische Handballspielerin
 Stein Olaf Sando (* 1968), norwegischer Handballspieler

Sando ist
 eine spanische Gemeinde in der Provinz Salamanca; siehe Sando (Salamanca)
 ein Wohnplatz der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg; siehe Sando (Luckau)

 Der Sandō ist in der japanischen Architekturlehre ein Besuchspfad zu einem shintoistischen Schrein oder einen buddhistischen Tempel.

Siehe auch:
 Sandow
 Santa María de Sando